1-й кубок мира по спортивной акробатике проводился в Виднау, Швейцария, в 1975 году.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Мужские пары

Многоборье

Мужские групповые упражнения

Многоборье

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Женские пары

Многоборье

Женские групповые упражнения

Многоборье

Смешанные пары

Многоборье

Ссылки 
 1st World Cup: Result
 
Спорт в 1975 году
Кубки мира по акробатике
Швейцария в 1975 году